Серге́й Васи́льевич Соловьёв (1796—1875, ) — профессор русского языка и литературы в Гельсингфорсском университете (1830—1843).

Биография 
Известен археографическими изысканиями, произведёнными в архивах Швеции и Дании. Совершил ряд поездок в Швецию в 1837—1840 годах и открыл множество документов, относящихся к русской истории, преимущественно XVII в.; перечисление их см. в «Протоколах археографической комиссии» (вып. I, СПб., 1885, стр. 169—180, 367—385 и др.; вып. II, 1886, стр. 4—11, 419—421) и др. В частности, открыл знаменитые записки дьяка Котошихина (в Стокгольмском государственном архиве шведский перевод, а в библиотеке Упсальского университета и русский подлинник), изданный археографической комиссией в 1838 году, а также множество связок актов, вывезенных шведами из Новгорода в Смутное время. Для исследования исторических материалов, касающихся России и хранящихся в шведских архивах, предлагал отправить особую экспедицию, но это предположение не было осуществлено.

Работы печатались, главным образом, в изданиях Археографической комиссии. Кроме того, напечатал:
 «Проект археографического путешествии в Швецию» («Журнал Министерства народного просвещения», ч. XVI);
 «Жители и просвещение в великом княжестве Финляндии» (ibid., ч. XXIV);
 «Тимошка Анкудинов» («Финский вестник», 1847, № 4).

Как профессор, своим бестактным поведением вызывал постоянные против себя нарекания.

Умер в больнице Ревельской богадельни.

В печати иногда его путали с Сергеем Михайловичем Соловьёвым, что вызвало протест сына последнего, Владимира Сергеевича Соловьёва, в «Новом Времени» (1896 год, № 7382).

Ссылки 
 «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым» (3 т., СПб., 1896);
 Статья профессора Нила Нопова в «Московских Ведомостях» (1887, № 283).
 

Преподаватели вузов Финляндии
Историки Российской империи
Историки Финляндии
Профессора Хельсинкского университета